Druga hrvatska malonogometna liga za sezonu 2017./18.

Ljestvice i rezultati

Istok 
Ljestvica

Rezultatska križaljka

 "Usspinjača" ostala u 1. HMNL

Poveznice 
 Prva hrvatska malonogometna liga 2017./18.
 Hrvatski malonogometni kup 2017./18.

Izvori 
 crofutsal.com, 2. HMNL 
 crofutsal.com, 2. HML Istok, pristupljeno 10. lipnja 2018. 
 mnk-vinkovci.hr, 2. HMNL - istok sezona 2017-18, ljestvica , pristupljeno 10. lipnja 2018. 
 crofutsal.com, 2. HML Jug, pristupljeno 10. lipnja 2018. 
 crofutsal.com, 2. HML Sjever, pristupljeno 10. lipnja 2
 

2017-18